«Комисса́р» — советский художественный фильм, снятый в 1967 году режиссёром Александром Аскольдовым по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве» и запрещённый к показу. Более двадцати лет пролежал на полке и остался единственным художественным фильмом Аскольдова.

Основные съёмки фильма проходили в городе Каменец-Подольский и на территории его крепости.

Сюжет 

Действие фильма происходит во время Гражданской войны. Героиня — комиссар Красной армии Клавдия Вавилова (Нонна Мордюкова) — привыкла на войне к суровой мужской жизни. Неожиданная беременность приводит её в ужас. Попав в семью бедного многодетного еврея Магазанника (Ролан Быков), она постепенно оттаивает.

Цензура 
Фильм, созданный в год 50-летия Советской власти, был признан идеологически вредным и не выпущен на экран, пролежав на полке более двадцати лет. Все материалы по фильму (негатив, позитив, фонограммы, срезки негатива и позитива и др.) в соответствии с приказом председателя Комитета по кинематографии А. В. Романова от 28 июля 1968 года были переданы на хранение в Госфильмофонд СССР.
По другой версии, согласно вердикту коллеги Госкино материалы фильма подлежали уничтожению, но экземпляр ленты спас режиссёр Сергей Герасимов\.

Израильский институт Катастрофы и героизма Яд ва-Шем отмечает, что из документов известна причина запрета: «положительный образ еврея Ефима Магазанника и его семьи, а также танец евреев с жёлтыми звездами, явная аллюзия на Катастрофу европейского еврейства».

Премьера фильма состоялась 11 июля 1987 года вне конкурса на Московском международном кинофестивале, после чего он с триумфом прошёл по экранам многих стран и собрал целую коллекцию наград.

В ролях 
 Нонна Мордюкова — Клавдия Вавилова, комиссар
 Ролан Быков — Ефим Магазанник
 Раиса Недашковская — Мария Магазанник
 Людмила Волынская — мать Ефима
 Василий Шукшин — Козырев, командир
 Отар Коберидзе — Кирилл, отец ребёнка Клавдии
 Леонид Реутов — начальник штаба
 Виктор Шахов — Емелин, дезертир
 Валерий Рыжаков — курсант

Международные призы 

 1988 — Гентский международный кинофестиваль
 Лучший режиссёр
 1988 — Берлинский кинофестиваль, конкурсная программа
 Серебряный Медведь — специальный приз жюри
 Приз FIPRESCI
 Приз имени Отто Дибелиуса международного евангелического жюри
 Приз Международной Католической организации в области кино
 1989 — Ника за 1988 год
 Лучшая мужская роль (Ролан Быков)
 Лучшая роль второго плана (Раиса Недашковская)
 Лучшая операторская работа (Валерий Гинзбург)
 Лучшая музыка (Альфред Шнитке)
 Гран При, Международный Кинофестиваль, Иерусалим, Израиль.
 Гран При, Международный Кинофестиваль, Кемпер, Франция.
 Гран При, Золотой дельфин, Международный Кинофестиваль Троя, Сетубаль, Португалия.
 Гран При Международного Фестиваля Еврейского Фильма, Сан-Франциско, США.
 КРО-киноприз Католического радио и телевидения, Нидерланды.
 Приз «Звезда года — золотая роза», газета «АЦ», Мюнхен, ФРГ.
 Приз кинокритиков ГДР: Абсолютно лучшему фильму 1989 года на экранах ГДР.
 «Комиссар» признан «Фильмом года» в ФРГ, Швейцарии, Швеции и ГДР, а также «Самым успешным русским фильмом на экранах ФРГ после Второй мировой войны».
 Нонна Мордюкова за фильм «Комиссар» названа среди десяти лучших актрис XX века (Британская энциклопедия, Лондон, раздел «Кто есть кто»).
 Торжественный показ в Конгрессе США.
 Александр Аскольдов избран почётным членом Международной киноорганизации Всемирного совета церквей — Интерфильм.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Аскольдов
 Режиссёр: Александр Аскольдов
 Оператор: Валерий Гинзбург
 Художник: Сергей Серебренников
 Композитор: Альфред Шнитке

Документалистика

Примечания

Ссылки 
 «Комиссар» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 

Фильмы СССР 1967 года
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы о Гражданской войне на Украине
Цензура в советском кинематографе
Экранизации произведений Василия Гроссмана